"Поетска еда"  је модеран израз за неименовану збирку старонорвежских анонимних поема, који се разликује од "Прозне еде", коју је написао Снори Стурлусон. Постоји неколико верзија, све се састоје углавном од текста из Исландских средњовековних рукописа, познатих као Кодекс Региус. Кодекс Региусу је најважнији од постојећих извора о нордијској митологији и германским херојским легендама. У почетку 19. века, имао је јак утицај на каснију Скандинавску књижевност, а не само по причама које садржи, него и по визионарској снази и драмском квалитету многих песама. Она је такође постала инспирација за многе новије поезије, посебно у скандинавским језицима. Песници, који су признали свој дуг Кодекс Региусу су Вилијам Екелунд, Август Стриндберг, Толкин, Езра Паунд, Хорхе Луис Борхес, и Карин Боје.
Кодекс Региус је написан у 13. веку, али ништа се не зна о његовом кретању до 1643, када је прешао у посед Бринфур Свенсона, а затим и бискупа у Скалхолту. У то време, верзија Еде је била позната само на Исланду, али историчари су сугерисали да је ту некада била друга Еда, "Стара Еда".  У којој се налазе паганске песме које Снори цитира у својој Еди. Када Кодекс Региус откривен, изгледало је као да је претпоставка је доказана, али модерна научна истраживања су показала да је Поетска Еда, вероватно, написана прва и да са другом (Прозном Едом) дели заједнички извор.

Митологија
Историја Исланда
Књижевност